Consetiella är ett släkte av svampar. Consetiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Consetiella